Sextus Quinctilius Varus ist der Name folgender Personen:

* Sextus Quinctilius Varus (Konsul 453 v. Chr.), römischer Politiker
 Sextus Quinctilius Varus (Pontifex), römischer Politiker, Pontifex um 65 v. Chr.
 Sextus Quinctilius Varus (Prätor), römischer Politiker, Prätor 57 v. Chr.
 Sextus Quinctilius Varus (Quästor), römischer Politiker, Quästor 49 v. Chr.